На́моево () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Шуйского сельского поселения.

Общие сведения 
Деревня расположена на западном берегу Укшозера.

Имелась часовня во имя Ильи Пророка.

Сейчас на острове расположен дачный кооператив.

Население 
Согласно списка населённых мест Олонецкой губернии 1873 г. в Намоево Петрозаводского уезда проживало 207 человек.

Численность населения в 1905 году составляла 177 человек. В настоящее время постоянных жителей на острове нет.

Известные уроженцы 
 Торнев, Иван Петрович — Герой Советского Союза.
 Сенькин, Иван Ильич — советский партийный и государственный деятель.

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района